Banato – forma amministrativa tipica dell'Europa centrale e balcanica, sotto la signoria di un bano
 Banato – altra denominazione delle banovine jugoslave
Banato o Banat – regione storico-geografica dell'Europa centrale, oggi divisa politicamente tra la Serbia, la Romania e l'Ungheria
 Banato medievale – periodo del Medioevo nella regione del Banato
Banato –  la parte del Regno di Jugoslavia posta sotto controllo militare della Wehrmacht
Repubblica del Banato –  stato del 1918
Banato – una delle metropolie della chiesa ortodossa rumena in Romania

Pagine correlate
Banat